Aleksandar Živković je lahko:
 Aleksandar Živković - častnik
 Aleksandar Živković - nogometaš